Der Begriff Burgundia ist die latinisierte Form von Bourgogne (fr.) oder Burgund (dt.). Es hat mehrere Bedeutungen, unter anderem

 eine ehemalige Region im mittleren Frankreich, siehe Bourgogne
 ein Asteroid, siehe (374) Burgundia
 eine Gattung der ausgestorbenen Stromatoporen
 eine Studentenverbindung in Bern, die AKV Burgundia
 eine Studentenverbindung in Düsseldorf, die K.D.St.V. Burgundia (Leipzig) Düsseldorf
 ein Studentenverein, der der Gründungsverein des Kartellverbands katholischer deutscher Studentenvereine war, der KStV Askania-Burgundia Berlin
 eine Studentenverbindung in Münster, die Sängerschaft zu St. Pauli Jena et Burgundia Breslau in Münster
 eine Theologenverbindung in Bonn, die V.k.Th. Burgundia